Юрген Фассбендер (; род. 28 мая 1948, Весселинг) — германский профессиональный теннисист и спортивный комментатор. Победитель 16 турниров АТР (1 в одиночном и 15 в парном разряде), финалист показательного теннисного турнира Олимпийских игр в Мексике в смешанном парном разряде, чемпион ФРГ на открытых кортах и в помещениях, член сборной ФРГ в Кубке Дэвиса.

Спортивная карьера 
Юрген Фассбендер вырос в семье теннисного тренера и сам начал играть в теннис в десять лет. Его обучение проходило в мёнхенгладбахских клубах HTC и «Шварц-Вайс Рейдт». В 16 лет Юрген выиграл открытый юношеский чемпионат Германии — турнир, у истоков которого за 11 лет до этого стоял его отец. С мая 1968 года Фассбендер начал выступления за сборную ФРГ в Кубке Дэвиса, в свой первый сезон выиграв с ней Европейский зональный отбор и затем уступив в межзональном полуфинале индийцам. В том же году он выиграл свой первый международный теннисный турнир, победив на международном чемпионате Австрии в Кицбюэле в паре с Вильгельмом Бунгертом. На показательном турнире Олимпийских игр в Мексике Фассбендер занял второе место в смешанном парном разряде с Хельгой Ниссен, но проиграл уже в первом круге в остальных разрядах. На следующий год Фассбендер стал чемпионом ФРГ в одиночном разряде на открытых кортах, повторив этот успех через два года, а ещё год спустя выиграв и чемпионат ФРГ в помещениях.

На протяжении следующего десятилетия Юрген Фассбендер провёл 34 игры в 23 матчах за сборную ФРГ, одержав 20 побед, в том числе 14 — в парном разряде, хотя успех 1968 года ни разу повторить не сумел. В индивидуальных открытых турнирах он несколько раз играл в финалах в одиночном разряде, завоевав один титул, но основные его успехи пришлись на мужской парный разряд. С 1972 по 1978 год он выиграл 15 международных турниров, в основном в паре с Карлом Майлером и Гансом-Юргеном Поманом. Дважды — в 1973 и 1975 годах — Фассбендер становился полуфиналистом Уимблдонского турнира в мужском парном разряде (сначала с Майлером, а затем с Поманом), а в 1973 году аналогичного результата добился и в Открытом чемпионате Франции (с Поманом). Точно место Фассбендера среди лучших парных игроков того времени установить нельзя, поскольку рейтинг ATP для пар был введён только после окончания его игровой карьеры, но, по его собственным словам, в определённый момент они с Майлером считались одной из десяти сильнейших пар Европы. В годы выступлений Фассбендер завоевал уважение коллег джентльменским поведением на корте и был лауреатом многочисленных наград за честную игру.

По окончании выступлений Фассбендер остался в спорте, но в других ролях. Он работал тренером спортшколы и спортивного парка в Карлсруэ, а также профессиональным спортивным комментатором. В качестве тренера спортивного клуба «Баден» он занимался в том числе и подготовкой юного Бориса Беккера. На протяжении определённого времени Фассбендер работал торговым агентом итальянской фирмы спортивного оборудования, а позже открыл спортивный курорт во Флориде. В 2001 году Фассбендер взял на работу тренером в Карлсруэ другого известного теннисиста 70-х годов — американца Роско Таннера, в дальнейшем устроив того в теннисный клуб «Вольфсберг».

Финалы за карьеру

Одиночный разряд (1-4)

Парный разряд (15-19)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Северном Рейне-Вестфалии
Теннисисты Германии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Спортивные комментаторы